Remission () — второй мини-альбом канадской электро-индастриал группы Skinny Puppy, выпущенный в декабре 1984 года на лейбле Nettwerk Records. В Европе мини-альбом группы распространялся благодаря лейблам Scarface Records и PIAS Recordings. Это первый релиз Skinny Puppy выпущенный на мейджор-лейбле. Remission изначально издавался в формате 12-дюймового винила и содержал 6 композиций, а спустя год был издан на кассетах с дополнительными пятью композициями, что увеличило длительность релиза до формата LP. Данная форма издания для Remission стала стандартной версией.

Продажи Remission к концу 1990-х годов превысили миллион экземпляров, в результате чего 31 января 2000 года релиз был удостоен золотой сертификации от Канадской ассоциации звукозаписывающих компаний.

Предыстория 

После заключения контракта с лейблом Nettwerk и окружив себя нарастающим интересом после издания EP Back & Forth, группа Skinny Puppy были приглашены в ванкуверскую студию Mushroom для работы над новым материалом. Именно в этом месте члены Skinny Puppy наняли Билла Либа для исполнения на клавишном басу и на роль бэк-вокалиста. Также как и остальные участники группы, Билли взял себе сценический псевдоним «Вильгельм Шрёдер»: Вильгельм — моё настоящее имя. <…> Шрёдером звали одного парня, который играл на пианино в мультфильме Чарли Брауна. Помимо прочего в ходе подготовки данного релиза Skinny Puppy стали сотрудничать с художником Стивеном Гилмором — именно он разработал обложку для EP Remission.

Музыка 

Remission, как и последующий релиз Bites, Skinny Puppy записали ещё до того, как к группе в 1986 году присоединился музыкант Дуэйн Гёттел, который помог «кристаллизовать суровое перкуссионое индастриал-звучание группы». Таким образом после Remission, сочетающая в себе элементы таких стилей, как синти-поп и электро, группа стала более известной. Это первый известный коммерческий релиз, в котором используется драм-машина модели TR-909. Содержание своих песен группа фокусировала вокруг социальных проблем.

Двенадцатый студийный альбом (четвёртый по счёту альбом изданный с момента воссоединения группы без участия Гёттеля) Weapon (2013 г.) был выпущен, как своеобразный «духовный преемник» Remission и Bites. Помимо содержания перезаписанной версии трека «Solvent» (с альбома Remission) Weapon был намеренно записан при помощи музыкальных электронных инструментов 80-х дабы достичь былого электронного звучания группы того периода.

Выпуск 
В декабре 1984 года Remission распространялась через лейбл Nettwerk Records как первый крупный релиз Skinny Puppy. Несмотря на то, что ему предшествовал «эмбриональный» мини-альбом Back & Forth, который был ограничен всего лишь тридцатью пятью домашними печатными копиями, Remission рассматривается как попытка создать полноценный дебютный альбом. Дабы ещё больше усложнить данный вопрос, большинство копий релиза 1984 года выпускались с дополнительными пятью треками, тем самым «ретроактивно» превратив его в полноценный студийный альбом.

В поддержку мини-альбома были сняты видеоклипы на композиции «Far Too Frail» и «Smothered Hope», последний из которых по мнению Алекса Рида был ближе всего к «хитовой песне».

В 1993 году Nettwerk выпустила Remission на CD, используя расширенный трек-лист с кассетного релиза 1985 года. Тем не менее, это был не первый раз, когда Remission появилась в таком формате; первый выпуск мини-альбома в формате CD был в 1987 году, когда он (с добавленным треком «Glass Out») был объединён с альбомом Bites 1985 года, чтобы сформировать релиз Bites and Remission. Данный сборник отличался от менее популярного Remission & Bites (который также был выпущен в 1987 году), тем, что он сохранил оригинальную последовательность треков с Remission иBites европейского издания.

17 мая 2018 года Кевин Ки на своём YouTube-канале выпустил инструментальную композицию «Coma», которая была записана в период Remission, но не была выпущена.

Отзывы и критика 

Музыкальные критики встретили Remission преимущественно положительными отзывами. На сайте AllMusic EP нарекли «остающимся до последних дней звёздным часом Skinny Puppy», также сайт отметил самих музыкантов: «<…> похоже, что широта видения и удивительное инструментальное мастерство вокалиста Нивека Огра и звукорежиссёра Кевина Ки уже никогда не будут превзойдены». Данный релиз Skinny Puppy многие группы и исполнители чаще всего отмечают как самый влиятельный в 1980-х годах. В статье о Skinny Puppy Алек Чиллингворт из Metal Hammer писал: «группа Ministry было смехотворна в 84-ом, ведь тогда Skinny Puppy подарили нам Remission: EP стал прорывом с потенциалом, источавший танцевальный шум, и при том был намного более тяжёлым, чем всё то, что предлагали их современники». Британский журнал Fact поместил Remission на 19-е место в свой список «20 лучших индастриал и EBM альбомов всех времён», назвав его «отличным электро-попом», а композиция «Glass Houses» была охарактеризована как «жуткий дарквейв диско трек». На сайте Metal Storm о треке «Smothered Hope» отозвались следующими словами: «<…> неплохое начало для кучки чудаковатых детишек, которые хотят разрушить систему».

Список композиций

Участники записи 
Все данные были взяты из буклета виниловой пластинки Remission.
Skinny Puppy
 Нивек Огр — вокал, клавишные, синтезатор, перкуссия, жуткий горн
 Кевин Ки — вокал, синтезатор, семплы, перкуссия, барабаны, производство
Производственный персонал
 Дэйв Огилви — производство, звукорежиссёр
 Вильгельм Шрёдер — клавишный бас («Incision», «Manwhole» и «Ice Breaker»)
 Д. Плевин — безладовая бас-гитара («Glass Houses»)
 Стивен Р. Гилмор — дизайн обложки
 Грег Сайкс — типография

Сертификации

Примечания

Литература

Ссылки 
 Рецензия на Industrialreviews.ru

Альбомы по алфавиту
Альбомы 1984 года
Альбомы 1980-х годов
Альбомы Skinny Puppy
Альбомы Nettwerk Records
Альбомы, спродюсированные Дэйвом Огилви
Индастриал-альбомы
Альбомы готик-рока
Альбомы в стиле синти-поп
Альбомы Канады
Альбомы на английском языке
Альбомы, сертифицированные как золотые Канадской ассоциацией звукозаписывающих компаний
Мини-альбомы 1984 года
Мини-альбомы Skinny Puppy
Мини-альбомы на английском языке